Municipio de Fletcher puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fletcher (condado de Lonoke, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Fletcher (condado de Misisipi, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.